New Albany puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
New Albany (Indiana)
New Albany (Kansas)
New Albany (Misisipi)
New Albany (Ohio)
New Albany (Pensilvania)